Giampiero Rigosi (1962) – scrittore e sceneggiatore italiano
 Pietro Rigosi (1864-...) – anarchico e ferroviere italiano